«Tales from the Brothers Gibb» — компіляція британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущено в 1990 році.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees